Cravant (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Cravant (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym